Анатолий Сергеевич Дёмин:
 Дёмин, Анатолий Сергеевич (1932—2013) — советский и российский валторнист, музыкальный педагог.
 Дёмин, Анатолий Сергеевич (род. 1935) — советский и российский филолог, литературовед.